

Geografia

Francia

Comuni 
 Châtel – comune francese nel dipartimento dell'Alta Savoia (Rodano-Alpi)
 Châtel-Censoir – comune francese nel dipartimento della Yonne (Borgogna)
 Chatel-Chéhéry – comune francese nel dipartimento delle Ardenne (Champagne-Ardenne)
 Châtel-de-Joux – comune francese nel dipartimento del Giura (Franca Contea)
 Châtel-de-Neuvre – comune francese nel dipartimento dell'Allier (Alvernia)
 Châtel-Gérard – comune francese nel dipartimento della Yonne (Borgogna)
 Châtel-Guyon – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia)
 Châtel-Montagne – comune francese nel dipartimento dell'Allier (Alvernia)
 Châtel-Moron – comune francese nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna)
 Châtel-Saint-Germain – comune francese nel dipartimento della Mosella (Lorena)
 Châtel-sur-Moselle – comune francese nel dipartimento dei Vosgi (Lorena)
 Cantone di Châtel-sur-Moselle – cantone francese nell'arrondissement di Épinal
 Châtel-Censoir – comune francese nel dipartimento della Yonne (Borgogna)
 Châtel-Censoir – comune francese nel dipartimento della Yonne (Borgogna)
 Le Châtel – comune francese nel dipartimento della Savoia (Rodano-Alpi)

Frazioni 
 Châtel – frazione del comune francese di Culoz nel dipartimento dell'Ain (Rodano-Alpi)
 Châtel – frazione del comune francese di Usinens nel dipartimento dell'Alta Savoia (Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Châtel-Saint-Denis – comune svizzero nel distretto della Veveyse (Canton Friburgo)
 Châtel-sur-Montsalvens – comune svizzero nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Persone 
 Jean Châtel (1575-1594) – regicida francese
 Ferdinand-François Châtel (1795-1857) – religioso francese
 François Chatel (1926-1982) – regista francese
 Peter Chatel (1943-1986) – attore tedesco
 Philippe Chatel (1948) – cantautore francese
 Claudine Chatel (1951) – attrice canadese
 Thibaut Chatel (1959) – regista e sceneggiatore francese
 Luc Chatel (1964) – politico francese